Alosa är ett släkte av fiskar som beskrevs av Linck, 1790. Alosa ingår i familjen sillfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sillfiskar
Alosa